The Critic est le nom d'une revue britannique du  consacrée aux arts et aux lettres.
 The Critic est le titre original d'une série télévisée d'animation américaine diffusée aux USA en 1994 et 1995, et dénommée en français Profession: critique.